Tractat de Barcelona  es pot referir algun dels diversos tractats signats a la ciutat de Barcelona

 Tractat de Barcelona (1274), aliança militar entre Jaume I d'Aragó i el rei marínida del Marroc
 Tractat de Barcelona (1309), tractat de pau concertat entre Jaume II d'Aragó i el rei marínida del Marroc;
 Tractat de Barcelona (1455), pel qual Joan II d'Aragó prometia el tron de Navarra a Gastó IV de Foix;
 Tractat de Barcelona (1493), pel qual França lliurava el Rosselló i la Cerdanya a Espanya a canvi de la no ingerència de Ferran el Catòlic en les intervencions franceses a Itàlia;
 Tractat de Barcelona (1529), signat entre França i Espanya en el context de la guerra de la Lliga de Cognac.
 Tractat de Barcelona (2023), signat entre França i Espanya com a tractat d'amistat i cooperació reforçada.